Wolde (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 wolde (toponiem), bos in het zeekleigebied

Wolde is een Ethiopische achternaam:
Dawit Wolde, atleet
Mamo Wolde, atleet
Millon Wolde, atleet